

Toponymie 
L'île Beata, une île de la République dominicaine.

Prénom 
 Beata Tyszkiewicz est une actrice polonaise ;
 Beata Mikołajczyk une kayakiste polonaise ;
 Beata Nilska une comédienne française ;
 Beata Sokołowska-Kulesza une kayakiste polonaise ;

Art 
 Beata Beatrix, un tableau de Dante Gabriel Rossetti.

Titre cardinalice 
 Beata Vergine Maria Addolorata a Piazza Buenos Aires
 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano

Histoire 
 Les béatas, des jeunes femmes ascétique d'Espagne.

Biologie 
 Beata, un genre d'araignée.